El término Sirens —en español: ‘Sirenas’— puede hacer referencia a:

 «Sirens», álbum de Savatage (1983);
 «Sirens», álbum de Astarte (2004);
 «Sirens», álbum de Lana Del Rey (2012);
 «Sirens», canción de Pearl Jam (2013);
 «Sirens, canción de Cher Lloyd (2014);
 «Sirens» álbum de U2 (2014);
 «Sirens», álbum de Sublime with Rome (2015).
 Sirens, película de 2002.